Green County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Green County, Kentucky 
 Green County, Wisconsin

Se även 
 Greene County